SMS „Hertha” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Hertha” – pruska, a następnie niemiecka korweta typu Arcona z lat 60. XIX wieku
 SMS „Hertha” – niemiecki krążownik pancernopokładowy typu Victoria Louise z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich